Höflich oder Hoeflich ist der Familienname folgender Personen:

 André Höflich (* 1997), deutscher Snowboarder
 Eugen Höflich (1891–1965), österreichisch-israelischer Schriftsteller und Journalist, siehe Moscheh Ya’akov Ben-Gavriêl
 Heinrich Höflich (1895–1983), deutscher SS-Führer
 Joachim Höflich (* 1954), deutscher Hochschullehrer für Kommunikationswissenschaft
 Joseph Hoeflich (* 1984), samoanischer Fußballspieler
 Lucie Höflich (1883–1956), deutsche Schauspielerin
 Mechtild Höflich (1925–2009), deutsche Sozialethikerin
 Thomas Höflich (* 1957), deutscher Theologe und Pastor 

Siehe auch:
 Höflichkeit